Таллин 1981 — седьмой из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Это третий таллинский турнир, носивший статус мемориала П. П. Кереса.

Турнир проходил с 6 по 27 марта 1981 г.

В турнире участвовали 16 шахматистов (10 советских и 6 иностранцев), в том числе 7 гроссмейстеров.

Победу в 4-й раз одержал экс-чемпион мира М. Н. Таль, на пол-очка опередивший еще двух советских гроссмейстеров Д. И. Бронштейна и А. П. Гипслиса.

Турнир стал последним крупным соревнованием в жизни мастера спорта Г. А. Ууси.

Турнирная таблица

См. также 
 Мемориал Кереса

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Таллине 
1981 год в шахматах
Март 1981 года
1980-е годы в Эстонии